Egy szobalány naplója (1900), Octave Mirbeau regénye
Egy szobalány naplója (1946), amerikai film Jean Renoir rendezésében
Egy szobalány naplója (1964), francia-olasz film Luis Buñuel rendezésében
Egy szobalány naplója (2015), francia-belga film Benoît Jacquot rendezésében